Никола́й Гарма́евич Дамди́нов (1932—1999) — бурятский поэт, переводчик и публицист. Народный поэт Бурятской АССР (1973). Председатель Верховного Совета Бурятской АССР (1985-1990 гг). Писал на бурятском и русском языках.

Биография 
Родился в 1932 году в улусе Угнасай Баргузинского аймака Бурят-Монгольской АССР (ныне в Курумканском районе Бурятии). Окончил Литературный институт имени А. М. Горького в Москве. В 1960—1970-е годы возглавлял Союз писателей Бурятской АССР.

Перу Дамдинова принадлежат поэтические сборники «Баргажан» («Баргузин»), «Шэнхинээтэ нарһад» («Гудящие сосны»), «Имя отца», «Битва за солнце», поэмы «Эсэгын нэрэ» («Имя отца»), «Харгын талаан» («Удача в дороге»). В 1962 году им переведено на бурятский язык произведение «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина.

На стихи Дамдинова написаны оратории: «Гудящие сосны», композитор Б. Б. Ямпилов (1965) и «Учитель мой — Ленин», композитор А. А. Андреев (1980).

Член КПСС с 1962 года. Депутат Верховного Совета СССР 10 созыва (1979—1984).

C 1985 по 1990 годы Николай Дамдинов работал на посту Председателя Верховного Совета Бурятской АССР

Награды и премии 
 Народный поэт Бурятской АССР (1973)
 Государственная премия РСФСР имени М. Горького (1975) — за книги стихов и поэм: «Четыре неба» (1965), «Апрель» (1973)
 орден Трудового Красного Знамени (16.11.1984)
 орден Дружбы народов (05.01.1982)
 медаль «За трудовое отличие» (24.12.1959)
 другие медали

Память 
 В 2002 году на доме по улице Ранжурова в Улан-Удэ, где жил Н. Г. Дамдинов, была открыта мемориальная доска.
 В 2002 году по распоряжению Правительства Республики Бурятия для поддержки молодых писателей и поэтов была учреждена Государственная премия имени Н. Г. Дамдинова.

Примечания

Литература 
 Очирова Т. Н. Николай Дамдинов: литературный портрет. — М.: Сов. Россия, 1980.

Ссылки 
 Краткая литературная энциклопедия

Народные поэты Бурятии
Бурятские поэты
Писатели Бурятии
Члены КПСС
Члены Союза писателей СССР
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького